TDI est le sigle de :

 En informatique
  (interface de distribution du transport) : une des couches de présentation du modèle OSI (voir  ) ;
  (interface du pilote du transport) pour Microsoft Windows ;
  (interface de document à onglets) : programme à interface graphique proposant des onglets plutôt que des fenêtres multiples ;
 TDI  : pare-feu  pour Windows.

 En électronique
 , un type particulier de CCD.
 En automobile
 , un système d'allumage sur les moteurs Toyota ;
 Turbocharged Direct Injection, un moteur turbo diesel à injection directe utilisé sur les véhicules du groupe Volkswagen tels que l'Audi A4 2.0 TDi (TDI est une marque déposée du groupe).

 En médecine et toxicologie
  (en imagerie médicale) : voir échographie Doppler ;
  ; qui est l'équivalent anglophone de la Dose journalière tolérable DJT (voir aussi DJA ou « Dose journalière admissible ») ;
Trouble de dépendance à Internet.
 
 En psychiatrie
 Trouble dissociatif de l'identité, est un trouble mental qui est défini comme un type particulier de trouble dissociatif.

 En plongée sous-marine
 Technical Diving International est une agence internationale de formation à la plongée technique. 

 En chimie
 Diisocyanate de toluène, un produit organique.